Купуния () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Купуния, Ариадна Джуруевна (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Бабуца Платоновна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Вера Евгеньевна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Жужуна Джуруевна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Ольга Александровна (1883 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Ольга Филипповна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Платон Дзадзуевич (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Тамара Андреевна (1902—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Феня Петровна (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Купуния, Хута Григорьевна (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.